Die Communauté de communes des Paysages de la Champagne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 15. September 2016 gegründet und umfasst 51 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Dormans.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Coteaux de la Marne,
 Communauté de communes des Deux Vallées und
 Communauté de communes de la Brie des Étangs.
Gleichzeitig traten acht Gemeinden von der aufgelösten Communauté de communes Ardre et Châtillonnais dem hiesigen Verband bei.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 verließ die Gemeinde Margny den Gemeindeverband und schloss sich der Communauté de communes de la Brie Champenoise an.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 fusionierten die Gemeinden Binson-et-Orquigny, Reuil und Villers-sous-Châtillon zur neuen Gemeinde Cœur-de-la-Vallée.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Paysages de la Champagne
Gegründet 2016